Liverpool Football Club, club de futbol de la ciutat de Liverpool (Anglaterra)
 Linfield Football Club, club de futbol de la ciutat de Belfast (Irlanda del Nord)
 Los Fabulosos Cadillacs, grup musical format a Buenos Aires (Argentina)
 Llum fluorescent compacte, llum fluorescent amb rosca Edison
 Lucas F. Crazy, músic brasiler
 Nivell de convecció lliure (del seu nom en anglès Level of Free Convection), límit inferior de la capa de la troposfera de màxima energia potencial de convecció disponible